Novezza (Novesa in veneto) è una frazione del comune di Ferrara di Monte Baldo, posta a 1480 metri sul livello del mare nell'alta valle dell'Orsa poco prima del passo di Novezza (1700 m)
incastonata fra le cime principali del Baldo a ovest (con Cima Valdritta 2218 m.) e quelle minori a est (con il Paloni 1582 m.).

Geografia fisica
Il paesino si sviluppa a nord dell'abitato di Ferrara di Monte Baldo con tipiche architetture alpine. Posto a 1480 metri di quota l'intero abitato conta pochissimi residenti (20) che durante l'inverno diventano molti di più.

Economia

Turismo
Caratterizzata da un medio turismo invernale la località è sede di numerosissimi alberghi, rifugi e chalet.
In passato vi erano piste di media e bassa difficoltà servite da 4 impianti: sciovia Marocco (motore diesel), sciovia Paloni, sciovia campo scuola e sciovia Vallone. Ora gli impianti sono stati chiusi e demoliti per la concorrenza, la necessaria manutenzione e la scarsità di neve.
Dal 2013 sono in funzione due tapis roulant. Nel 2017 è stato costruito uno ski-lift che entrerà in funzione non appena ottenute le necessarie autorizzazioni. 

Frazioni di Ferrara di Monte Baldo